FC Sotschi steht für:

*FC Sotschi-04, russischer Amateurfußballklub
FC Sotschi, russischer Fußballklub (gegründet 2013)
FK Sotschi, russischer Fußballklub (gegründet 2018)